Le Championnat de France de football de National 3 2017-2018 est la  du championnat de France de football de cinquième division. Géré jusqu'en 2017 par la FFF, le National 3 est dorénavant géré par les treize nouvelles ligues régionales, à l'exception du groupe Méditerranée-Corse qui reste géré par l'organe fédéral.

Le cinquième niveau du championnat oppose désormais cent soixante-et-onze clubs français répartis en douze groupes régionaux de quatorze, quinze ou seize clubs, la région Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est ont des dérogations lors de cette saison les autorisant à avoir un groupe composé de quinze et seize clubs, en une série de vingt-six, vingt-huit ou trente rencontres jouées durant la saison de football.

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National 2 lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe, quatre pour le groupe Bourgogne-Franche-Comté et cinq pour le groupe Grand-Est, sont synonymes de relégation en ligues régionales, sauf si aucune équipe régionale n'est relégué depuis le National 2 permettant ainsi à une équipe supplémentaire de se maintenir.

Clubs participants 
Ces tableaux présentent les cent soixante-et-onze équipes qualifiées pour disputer le championnat 2017-2018. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA 2, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.
Légende des couleurs

Groupe Auvergne-Rhône-Alpes

Localisation des clubs engagés dans le groupe Auvergne-Rhône-Alpes du championnat

Groupe Bourgogne-Franche-Comté

Localisation des clubs engagés dans le groupe Bourgogne-Franche-Comté du championnat

Groupe Bretagne

Localisation des clubs engagés dans le groupe Bretagne du championnat

Groupe Centre-Val de Loire

Localisation des clubs engagés dans le groupe Centre-Val de Loire du championnat

Groupe Grand Est

Localisation des clubs engagés dans le groupe Grand Est du championnat

Groupe Hauts-de-France

Localisation des clubs engagés dans le groupe Hauts-de-France du championnat

Groupe Île-de-France

Localisation des clubs engagés dans le groupe Île-de-France du championnat

Groupe Normandie

Localisation des clubs engagés dans le groupe Normandie du championnat

Groupe Nouvelle-Aquitaine

Localisation des clubs engagés dans le groupe Nouvelle-Aquitaine du championnat

Groupe Occitanie

Localisation des clubs engagés dans le groupe Occitanie du championnat

Groupe Pays de la Loire

Localisation des clubs engagés dans le groupe Pays de la Loire du championnat

Groupe Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse

Localisation des clubs engagés dans le groupe Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse du championnat

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Le 30 mai 2017, la DNCG annonce l'interdiction de montée administrative de l'AS Furiani-Agliani en National 2, permettant ainsi à l'ES Paulhan-Pézenas de se maintenir au niveau supérieur et aux deux équipes participant aux barrages Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon d'être promues et annulant la montée d'un club issu de Méditerranée ou de Corse. Le 7 juin 2017, c'est au tour de l'AS Saint-Ouen-l'Aumône d'être interdit administrativement de montée à l'échelon supérieur, permettant ainsi au Stade plabennecois de se maintenir et par jeu des vases comunicants de permettre à l'US Montagnarde de rejoindre le National 3 et empêchant la seconde réserve du Paris Saint-Germain de monter.

Le 14 juin, la DNCG annonce l'interdiction de montée en National 3 pour deux clubs promus au sein des Divisions d'Honneur de Bourgogne et de Franche-Comté, le CO Avallonais et le SC Clemenceau Besançon. Ces interdictions permettent ainsi au Jura Dolois Football et à l'AS Quetigny d'être automatiquement promus et obligeant les instances locales à organiser un match de barrage entre le FC Grandvillars et le Stade auxerrois. Le 20 juin, c'est le Calais RUFC déjà relégué en National 3 lors de la saison précédente qui se voit rétrogradé au minimum en Régional 1 par la DNCG, laissant sa place ainsi au vainqueur d'un barrage qui avait été anticipé par la Ligue des Hauts-de-France, le Saint-Amand FC.

Le 4 juillet, plusieurs décisions sont annulées en appel, parmi lesquelles le refus de montée en National 2 de l'AS Furiani-Agliani, confirmant la relégation du Stade plabennecois et le maintien en ligue régionale de l'US Montagnarde. Egalement annulé, le refus de promotion du CO Avallonais, permettant ainsi à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de ne pas avoir à refaire un barrage. La DNCG annonce deux jours plus tard le refus de promotion de l'USM Saran qui laisse ainsi sa place au Vierzon FC.

Quelques jours avant la validation définitive des groupes de National 3, la DNCG annonce le refus d'accession pour le CSO Amnéville qui avait fini premier de Division d'Honneur de Lorraine et qu'il est remplacé par le second club lorrain, le FC Trémery.

Le 10 août, alors que le SC Bastia devait évoluer en National 3 à la suite de son dépôt de bilan en lieu et place de son équipe réserve, faute de repreneurs de la section amateurs, le club est rétrogradé en Régional 2 et pourrait tout simplement disparaître. Le 14 août, le club annonce dans un communiqué que les dirigeants du Sporting Club de Bastia tiendront une assemblée générale extraordinaire le jeudi 17 août afin de laisser place à une nouvelle équipe de repreneurs constituée dans un premier temps des groupes Ferrandi et Oscaro. Par ailleurs, le Club a officiellement saisi la Fédération Française de Football afin d’obtenir un report des premières journées du championnat de National 3.

Le 18 août, la FFF décide de finalement accepter la montée en National 3 du SC Clemenceau Besançon, à quelques heures du début du championnat, faisant ainsi passer le nombre de clubs du groupe Bourgogne-Franche-Comté de 14 à 15 équipes.

Enfin, le 22 septembre, , la FFF valide un mois après la décision du CNOSF en réintégrant en National 3 le champion de Lorraine, le CSO Amneville, alors qu'il avait été interdit de montée par la DNCG l’été précédent.

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football de National 3
 Coupe de France de football 2017-2018
 Championnat de France de football 2017-2018
 Championnat de France de football de Ligue 2 2017-2018
 Championnat de France de football de National 1 2017-2018
 Championnat de France de football de National 2 2017-2018

Liens externes 
 Le National 3 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 3
Football M5
France M5
France M5